TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem je historický název těchto klubů:
 TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem (fotbal) – fotbalový klub
 TJ Spartak Rožmitál pod Třemšínem (lední hokej) – zaniklý klub ledního hokeje